Karl-Erik Svensson kan avse någon av följande:
Carl-Erik Svensson (1891–1978), gymnast
Carl-Erik Svensson (hembygdsman) (1919–2009), landstingspolitiker och hembygdsman från Kåreda, Södra Vi
Karl-Erik Svensson (1927–2002), inspelningsledare och skådespelare
Karl Erik Svensson (född 1940), dragspelare